Zanker bezeichnet:
 Zanker, ein Hersteller von Haushaltsgeräten und früherer Hersteller von Traktoren, der zum Konzern Electrolux gehört
 eine Disney-Figur, siehe Liste_der_Bewohner_Entenhausens #Zanker

Zanker ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Zanker (* 1964), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Paul Zanker (* 1937), deutscher klassischer Archäologe